Molekulska formula -{C7H14NO5P}- se može odnositi na:

 Selfotel
 Monokrotofos